Crespin kan syfta på:
 Crespin, Aveyron
 Crespin, Nord
 Crespin, Tarn